En Pologne, Wyszomierz désigne :

 Wyszomierz, un village dans le gmina Szumowo 
 Wyszomierz, un village dans le gmina Kosów Lacki
 Wyszomierz, un village dans le gmina Bielany
 Wyszomierz, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.